A 2010. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női lesiklás versenyszámát február 17-én rendezték Whistlerben. A versenyt az amerikai Lindsey Vonn nyerte meg. A Magyarországot képviselő Berecz Anna a 35. helyen végzett.

Végeredmény  
A versenyzők egy futamot teljesítettek az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí a 2010. évi téli olimpiai játékokon